Ángel Nieto Roldán (ur. 25 stycznia 1947 w Zamora w Hiszpanii, zm. 3 sierpnia 2017) – motocyklista MotoGP, który startował w tym sporcie w latach 1964–1986. Z 13 tytułami jest jednym z najbardziej utytułowanych motocyklistów w historii.

Specjalizował się w klasach motocykli o małej pojemności: 50, 80 i 125 cm³. Wygrał 90 wyścigów, 139 razy stawał na podium, zdobył 1782 punkty, wywalczył 16 pole positions, wykręcił 63 najszybsze okrążenia wyścigu i 13 razy był mistrzem świata w tych klasach.

26 lipca 2017 podczas jazdy na quadzie, zderzył się z samochodem osobowym. Zmarł 3 sierpnia 2017 w szpitalu na Ibizie z powodu rozległego wylewu krwi do mózgu.

Wyniki w MMŚ 
Punktacja w latach 1964–1968

Punktacja od 1969 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na stronie motogp.com

Hiszpańscy kierowcy MotoGP
Urodzeni w 1947
Zmarli w 2017